Het tennistoernooi Australian Open werd in 1974 bij de mannen voor de 62e keer gehouden. De als tweede geplaatste Amerikaan Jimmy Connors won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als negende geplaatste Australiër Phil Dent met 7-6, 6-4, 4-6 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Toernooischema Australian Open 1974, mannenenkelspel

Australian Open
ITF-toernooi in 1974